Владимир Черкасский: Черкасский, Владимир Александрович (1824—1878) — славянофил, российский государственный и общественный деятель.
 Черкасский, Владимир Михайлович (1905—1998) — учёный, профессор в Ивановском энергоинституте.